Le Championnat de squash du British Open masculin 1998 est l'édition 1998 du British Open qui se déroule à la  National Indoor Arena à Birmingham du  au .
Le  mondial Peter Nicol bat le tenant du titre Jansher Khan en finale, ce qui met fin à une série victorieuse de six succès d'affilée de celui-ci.

Têtes de série

Tableaux

Tournoi de qualification 

+ Lucky loser

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 1998
 British Open

masculin 1998
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1998
Sport en mars 1998
Sport en avril 1998
Compétition de squash à Birmingham